Жуково — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Усть-Долысской волости.

География 
Расположена на южном прибрежье озера Островно, в 2 км к востоку от волостного центра, деревни Усть-Долыссы.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 13 человек.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)